Areia Branca, expression portugaise signifiant « sable blanc » en français, peut désigner :

Areia Branca, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Norte
 Areia Branca, municipalité située dans l'État du Sergipe

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme